Кубок Кремля 1992 в мужском парном разряде проводился в 3-й раз. В основной сетке было 16 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов, ещё одна прошли через квалификацию.

Мариус Барнард и Джон-Лаффни де Ягер — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — Эрик Йелен и Карл-Уве Штееб — не защищали свой титул, но Карл-Уве принимал участие в соревнованиях (в паре с Патриком Кюненом) и уступил уже на старте, в матче с будущими победителями соревнований.

Посев 

  Джим Грабб /  Ричи Ренеберг (Четвертьфинал)
  Дэвид Адамс /  Андрей Ольховский (Финал)

<ol start="3">
  Якко Элтинг /  Ян Симеринк ''(Четвертьфинал, отказ)
  Войтех Флегль /  Карел Новачек ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1992